Archon — палеарктический род дневных бабочек, семейства Парусники. Название рода восходит к Архонту — высшему должностному лицу в древнегреческих полисах (городах-государствах).

Виды 
 Archon apollinaris — (Staudinger, 1892) широко распространен в северо-восточной Турции, северном Ираке и западном Иране.
 Archon apollinus — (Herbst, 1789) Греция (включая острова Эгейского моря), Болгария, Румыния, Турция, Сирия, Иран, Ирак, Ливан, Иордания, Израиль. Ошибочно приводился для Армении и Туркменистана, где в настоящее время не найден.
 Archon bostanchii — (de Freina & Naderi, 2003) Эндемик Ирана.

Кормовое растение гусениц 
 род Кирказон.

Примечания 

Парусники
Насекомые Евразии
Насекомые Европы